D’Ancora ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano D’Ancora (1751–1816), italienischer Archäologe und Philologe
 Maurizio D'Ancora Pseudonym von Rodolfo Gucci (1912–1983), italienischer Schauspieler
 Paolo D’Ancora (1870–1944), italienischer Politiker